Razor (englisch ‚Rasierapparat‘, ‚Rasiermesser‘) steht für:

 Razor (Julische Alpen), ein Gipfel (2602 m) in den Julischen Alpen
 ein Spielfilm aus der Fernsehserie Battlestar Galactica, siehe Battlestar Galactica #Razor/Flashbacks
 Razor (Band), kanadische Thrash-Metal-Band
 Razor 1911, eine Warez- und Demo-Gruppe
 Razor Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Razor, ein Prinzip zur Eliminierung unwahrscheinlicher Erklärungen für ein Phänomen, siehe Rasiermesser (Philosophie)

Technik:
 Razor Sportscars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Razor-qt, eine Desktop-Umgebung für das X Window System
 Vipul’s Razor, ein Spam-Erkennungs- und -Filter-Netzwerk

Personen:
 Razor Ramon, Sportlername von Scott Hall (1958–2022), US-amerikanischer Wrestler
 Razor Ramon HG, Künstlername von Masaki Sumitani (* 1975), japanischer Comedian und Wrestler
 Bianca Răzor (* 1994), rumänische Leichtathletin

Siehe auch:
 Rasor
 Razer, US-Hersteller von Computerzubehör
 RAZR